Sermaise ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Sermaise (Essonne)
 Sermaise (Maine-et-Loire)